Леандро Бассано (, 10 июля, 1557 — 15 апреля, 1622) — венецианский художник, третий сын Якопо Бассано. Его мать страдала меланхолией и это, по мнению Григория Сегалина определило его гениальность. Вместе со своим братом Франческо он учился в мастерской отца, затем работал в мастерской в Венеции, которую создал его брат. Как и отец, Леандро также интересовался религиозной тематикой («Вавилонская башня», «Сусанна и старцы», «Моление о чаше», «Моисей добывший воду из скалы»), но был также известен и как портретист.

Около 1575 он, по желанию отца возглавил их семейную мастерскую в Бассано-дель-Граппа. После смерти отца и последующего самоубийства Франческо Леандро вернулся в венецианскую мастерскую. Там он работал в стиле Тинторетто.

Со временем его популярность возрастала. Венецианский дож даже посвятил его в рыцари в конце 1590-х. Принимал участие в росписи Церкви Иль Реденторе, Собора Санти-Джованни-э-Паоло и Дворца дожей. Создал портрет Просперо Альпини.

Большинство его работ не имеют точной датировки, а авторство некоторых точно не установлено. Его работы находятся в частных коллекциях, а также во многих музеях мира: Уффици, Эрмитаж, Музей Ашмола, Лувр, Лондонская Национальная галерея, Ка' Реццонико. В Тульском областном художественном музее находится  единственный в мире полный комплект из 12 картин серии «Двенадцать месяцев» (авторское повторение). Неполная серия частично имеется в Венском художественно-историческом музее  и в Национальной галерее в Праге.

Галерея

Примечания

Внешние ссылки 
 Леандро Бассано на сайте WebMuseum 
 «12 месяцев»

Художники Италии XVI века
Художники Италии XVII века
Художники Венецианской школы